Úherce kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Úherce (okres Plzeň-sever)
 Úherce (okres Louny)
 Úherce (Dobrovice)